Vairóčana může znamenat:

 Pagor Vairóčana – tibetský buddhistický mnich a překladatel

 Buddha Vairóčana – tzv. transcendentní buddha, božská postava mahájáhového a vadžrajánového buddhismu